Към 1 януари 2010 г. в Украйна има 459 населени места със статут на град, 885 селища от градски тип и 28 471 села.

Най-големият град в страната е столицата Киев, чиято агломерация обхваща над 3,5 млн. души. Общо 5 града са с население над 1 млн. души, а други 40 са с над 100 хил. жители. Мнозинството от градовете в Украйна (292) са с население между 10 и 50 хил. души. Най-много градове има в областите Донецка (52), Лвовска (44) и Луганска (37).

Киев и Севастопол са градове със специален статут (по-рано: градове на централно подчинение), които не влизат в състава на никой регион (съответно на Киевска област и Автономна република Крим или друг). 176 града са с областно значение, а 279 са с районно значение.

В Украйна има и 2 града-призраци – Припят и Чернобил, считани за селища с особен статут. Вследствие от Чернобилската авария от 1986 г. Припят е обезлюден (при население ок. 49 000 жители преди аварията), а Чернобил на практика е без население – има само 500 (от предишни 12 500) жители, 70% от които живеят в града за кратко, на смени, за работа на Чернобилската АЕЦ.

В този списък са включени всички градове с население над 25 хиляди души. С удебелен шрифт са отбелязани административните центрове на всичките 24 области, столицата на Автономна република Крим и двата града със специален статут.

 
Украйна